Gál Árpád (1935–1972) zeneszerző
 Gál Árpád labdarúgó